Enache:

 Valea lui Enache, Argeș
 Călinești-Enache, Suceava

 Nume de familie
 Adrian Enache (n. 1966), cântăreț
 Andrei Enache, actor, regizor
 Constantin Enache (fotbalist) (n. 1973), antrenor român de fotbal și fost jucător
 Constantin Enache (deputat) (n. 1946), deputat român
 Cristina Enache (n. 1994), handbalistă română 
 Diana Enache (n. 1987), jucătoare de tenis română
 Diana Enache (jurnalistă ) (n. 1977), jurnalistă română
 Dragoș Enache (n. 1955), politician, deputat
 Gabriel Enache (n. 1990), fotbalist român
 Gabriela Enache (n. 1974), fotbalistă română
 Ion Enache, scriitor
 Marian Enache (n. 1954), politician, deputat
 Marian Enache (canotor) (n. 1995), canotor român
 Octavian Enache (n. 1943), politician, deputat
 Petru Enache (n. 1934-1987), om politic comunist
 Smaranda Enache (n. 1950), activistă pentru drepturile omului
 Stela Enache (n. 1950), solistă vocală
 Stelu Enache (n. 1967), muzician de origine aromână
 Teodora Enache (n. 1967), solistă de jazz, compozitoare și textieră
 Toma Enache (n. 1970), regizor, actor, scenarist și producător român de film
 Daniel Cristea-Enache (n. 1974), critic și istoric literar român

Prenume

Vezi și 
 Ienăchiță

Toponime românești
Nume de familie românești